KNK :
Convergence nationale – Kwa Na Kwa, parti politique centrafricain
Koranko, groupe de langues en Afrique
KNK, boys band sud-coréen formé en 2016.
 Kongreya netewî ya Kurdistan (KNK), Congrès national du Kurdistan, une institution représentative kurde siégeant à Bruxelles, créée en 1999 après la dissolution du Parlement du Kurdistan en exil (PKDW).